Buota kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Buota Village (ort i Marakei), Gilbertöarna, 
 Buota (ö i Kiribati), Gilbertöarna, Tarawa, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar